Osvaldo Neves Borba (São Paulo, 18 de julho de 1914) é um maestro, arranjador e pianista brasileiro.

Pianistas do estado de São Paulo
Arranjadores do estado de São Paulo
Maestros de São Paulo
Músicos de música popular brasileira
Naturais da cidade de São Paulo